Mülitobelbach ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz

 Mülitobelbach (Salzebach), rechter Zufluss des Salzebachs in der Gemeinde Aadorf, Kanton Thurgau
 Mülitobelbach (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbachs in den Gemeinden Russikon und Weisslingen, Kanton Zürich
 Mülitobelbach (Töss), linker Zufluss der Töss in der Gemeinde Illnau-Effretikon, Kanton Zürich
 Mülitobelbach, Name des Oberlaufes des Rohrbachs, einem Zufluss des Greifensees in der Gemeinde Maur, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Mühletobelbach
 Mühlebach
 Mühlenbach
 Mühletobel
 Mülibach
 Mülitobel